Parti progressiste-conservateur peut désigner :
 le Parti progressiste-conservateur du Canada,
 le Parti progressiste-conservateur de Roumanie.